Piloty ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Theodor von Piloty (1826–1886), deutscher Maler

 Hans Piloty (1894–1969), deutscher Elektroingenieur und Nachrichtentechniker
 Lukas Piloty (* 1981), deutscher Schauspieler
 Oskar Piloty (1866–1915), deutscher Chemiker

Siehe auch:
 Piloty-Robinson-Pyrrolsynthese, chemische Reaktion